Шёмберг  — топоним и фамилия:

Топоним 
 Шёмберг — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Шёмберг — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Шёмберг — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Фамилия 
 Шёмберг, Курт Александр фон (XVIII век) — российский государственный деятель времён правления императрицы Анны Иоанновны.
 Шемберг, Михаил Антонович (1951—2001) — советский российский ботаник.

См. также 
 Шимберг

Примечания